Bjørn Helge Riise (1983), calciatore norvegese
Hege Riise (1969), ex calciatrice norvegese
John Arne Riise (1980), calciatore norvegese